Le terme de Halles centrales peut faire référence : 
 aux halles centrales de Budapest,
 aux halles centrales de Dijon,
 aux halles centrales de Paris,
 aux halles centrales de Limoges,
 aux halles centrales de Reims,
 aux halles centrales de Rennes.